Sezon Liiga rozegrany został na przełomie 2017 i 2018 jako 43. sezon rozgrywek o mistrzostwo Finlandii w hokeju na lodzie. 

Obrońcą tytułu była drużyna Tappara, która w finale poprzednich rozgrywek pokonała KalPa 4:2.

Sezon zasadniczy 

Legenda:
 L = lokata, M = liczba rozegranych spotkań, Pkt = Liczba zdobytych punktów, W = Zwycięstwa, WDK = Zwycięstwa  po dogrywce lub po karnych, PDK = Porażki po dogrywce lub po karnych, P = Porażki, G+ = Gole strzelone, G- = Gole stracone, +/- Różnica w golach 
       = Awans bezpośredni do fazy play-off,       = Awans do kwalifikacji przed fazą play-off.

Sezon zasadniczy rozpoczął się 8 września 2017 roku, a zakończył 10 marca 2018 roku. Uczestniczyło w nim 15 drużyn, które rozegrały po 60 spotkań.

Faza play-off 
Faza play-off w rozgrywkach fińskiej ligi hokejowej w sezonie 2017/2018 rozpoczęła się 13 marca 2018 rok, a zakończyła 26 kwietnia 2018 roku. Składała się z czterech rund. 6 najlepszych drużyn po rundzie zasadniczej zapewniło sobie bezpośredni awans do rundy play-off. Drużyny z miejsc 7-10 rozegrają rundę kwalifikacyjną do fazy play-off w rywalizacji do dwóch zwycięstw. W ćwierćfinale, najlepsza drużyna sezonu zasadniczego zmierzy się z najniżej rozstawionym zwycięzcą rundy kwalifikacyjnej, wicemistrz sezonu zasadniczego gra z wyżej rozstawioną drużyną rundy kwalifikacyjnej, pozostałe drużyny walczą będą według klucza: 3-6 i 4-5. Drużyna, która zajmie wyższe miejsce w sezonie zasadniczym w nagrodę zostaje gospodarzem ewentualnego siódmego meczu. Z tym, że zdobywca sezonu zasadniczego zawsze jest gospodarzem siódmego meczu. Od ćwierćfinałów do finałów serie rozgrywane są w formule do czterech zwycięstw według schematu: 1-1-1-1-1-1-1, czyli wyżej rozstawiony rozgrywa mecze: 1 i 3 oraz ewentualnie 5 i 7 we własnej hali. Niżej rozstawiona drużyna rozgrywa mecze w swojej hali: drugi, czwarty oraz ewentualnie szósty.

Wyjątkiem jest walka o trzecie miejsce, bowiem brązowego medalistę sezonu wyłania jeden mecz, którego gospodarzem jest drużyna, która zajęła wyższe miejsce w sezonie zasadniczym.

 Runda kwalifikacyjna
 Ässät - Lukko 2:0 (2:1, 3:2 d.)
 SaiPa - Pelicans 2:1 (4:2, 0:3, 3:2 d.)

 Runda play-off

Nagrody 
Klubowe
 Trofeum pamiątkowe Harry’ego Lindbladina – pierwsze miejsce w sezonie zasadniczym: Kärpät
 Kanada-malja – mistrzostwo w fazie play-off: Kärpät
 Hopealuistin – najlepszy bilans goli w sytuacjach specjalnych: TPS
 Trofeum pamiątkowe Aaro Kivilinny – najlepszy klub w Finlandii ogółem: Kärpät

Indywidualne
 Trofeum Aarnego Honkavaary – najwięcej goli w sezonie zasadniczym: Charles Bertrand (Kärpät) – 32 gole
 Trofeum Juhy Rantasili – najwięcej goli wśród obrońców w sezonie zasadniczym: Ilkka Heikkinen (TPS) - 17 goli
 Trofeum Veliego-Pekki Ketoli – najwięcej punktów w sezonie zasadniczym: Antti Suomela (JYP) – 60 pkt.
 Trofeum Mattiego Keinonena – najbardziej efektywny zawodnik w klasyfikacji +/- w sezonie zasadniczym: Charles Bertrand (Kärpät) +31
 Trofeum Lassego Oksanena – najlepszy zawodnik w sezonie zasadniczym: Julius Junttila (Kärpät)
 Trofeum Jariego Kurri – najlepszy zawodnik w fazie play-off: Julius Junttila (Kärpät)
 Kultainen kypärä – najlepszy zawodnik sezonu: Julius Junttila (Kärpät)
 Trofeum Urpo Ylönena – najlepszy bramkarz sezonu: Veini Vehviläinen (Kärpät)
 Trofeum Pekki Rautakallio – najlepszy obrońca sezonu: Miro Heiskanen (HIFK)
 Trofeum Raimo Kilpiö – najuczciwszy zawodnik sezonu: Jarkko Immonen (JYP)
 Trofeum Jarmo Wasamy – najlepszy debiutant sezonu: Petrus Palmu (TPS)
 Skład gwiazd sezonu:
 Bramkarz: Veini Vehviläinen (Kärpät)
 Obrońcy: Miro Heiskanen (HIFK), Mathew Maione (KalPa)
 Napastnicy: Julius Junttila (Kärpät), Antti Suomela (JYP), Charles Bertrand (Kärpät)
 Trofeum Kaleviego Numminena – najlepszy trener sezonu: Mikko Manner (Kärpät)

Przypisy

Bibliografia 
 

Hokej na lodzie w Finlandii
2017 w hokeju na lodzie
2018 w hokeju na lodzie
2017 w Finlandii
2018 w Finlandii